Sezon 1992/1993 był 2. sezonem o mistrzostwo Białorusi. Tytułu mistrzowskiego broniło Dynama Mińsk.

Table

Najlepsi strzelcy 
19 goli
 Siarhiej Baranouski (Dynama Mińsk)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
Białoruś w XX wieku